Siemens steht für:
 Siemens (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Siemens (Einheit), Maßeinheit für den elektrischen Leitwert bzw. Kehrwert des elektrischen Widerstands
 Berlin-Siemensstadt, Ortsteil im Bezirk Spandau, Berlin
 Carl Friedrich von Siemens Stiftung, Stiftung zur Förderung der Wissenschaften, gegründet von Ernst von Siemens
 Ernst von Siemens Musikstiftung, gegründet von Ernst von Siemens
 Ernst von Siemens Kunststiftung, gegründet von Ernst von Siemens
 Siemens (Unternehmerfamilie), Zweig des bürgerlichen Stadtgeschlechts der Reichsstadt Goslar
 Siemens-Siedlung, Wohnsiedlung in Obersendling, München
 Siemens Stiftung, Unternehmensstiftung der Siemens AG
 Siemens-Villa

Siemens bezeichnet folgende Unternehmen:
 Siemens AG, deutscher Großkonzern
 Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske, Vorläufer der Siemens AG, siehe Siemens
 Siemens Energy AG, Hersteller von Anlagen und Komponenten im Bereich der Energieversorgung, aus der Siemens AG ausgegliedert
 Siemens Healthineers AG, Hersteller elektromedizinischer Erzeugnisse, aus der Siemens AG ausgegliedert
 Siemens Mobility GmbH, Hersteller von Eisenbahn- und Straßenverkehrstechnik, aus der Siemens AG ausgegliedert
 Siemens-Schuckertwerke, ehemalige deutsche Elektrotechnikfirma, in der Siemens AG aufgegangen
 Siemens-Reiniger-Werke, ehemaliger Hersteller elektromedizinischer Erzeugnisse, in der Siemens AG aufgegangen
 Friedrich Siemens Industrieofenbau, Unternehmen

Siehe auch:
 Siemes
 Siemsen